Абра́м Бори́сович Рано́вич (настоящая фамилия Рабино́вич; 3 декабря (15 декабря) 1885 года, Житомир — 29 мая 1948 года, Москва) — советский историк античности, переводчик. Доктор исторических наук, профессор. Один из главных представителей советской мифологической школы.

Биография 
Окончил историко-филологический факультет Киевского университета.

В 1937 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук.

В 1937—1941 годах профессор МГУ.

В 1938—1948 годах старший научный сотрудник Института истории АН СССР.

Награждён орденом «Знак Почёта».

Один из организаторов издания журнала «Вестник древней истории».

Автор работ по истории иудаизма и раннего христианства. Также исследовал социально-экономическую историю Восточного Средиземноморья в античное время. Считал эллинизм определённой ступенью развития античного рабовладельческого общества.
Игорь Е. Суриков называл его концепцию «схоластической, вульгарно-марксистской... которая, соответственно, и оказалась однодневкой».

Научные труды

Монографии 
 на русском языке

 
 
 
 
 
 
 
 

 на других языках

 Ranovics A.B. A hellénizmus és történeti szerepe / Ford. Borzsák István. — Budapest : Akad. kiadó, 1952. — 450 с.
 Ρανόβιτς Α. Μπ. Ο ελληνισμός και ο ιστορικός του ρόλος. — S. l. : Νέα Ελλάδα, 1952. — 397 с.
 Ranovici A.B. Elenismul şi rolul său istoric. — Bucureşti : Ed. de stat pentru literatură ştiinţifică, 1953. — 429 с.

Статьи

Переводы

Публицистика 

 
 Ранович А.Б. Источники по изучению социальных корней христианства (переработанная стенограмма доклада и заключительного слова в Комакадемии 20-31 октября 1931 г.) // Воинствующий атеизм. — 1931. — № 12. — С. 165—181.
 
 
 
 
 
  (в издании 1931 года книга называлась «Происхождение христианского культа святых»)
 Ранович А.Б. Образование синагоги и возникновение Талмуда / Критика иудейской религии. Под ред. М.С. Беленького. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - сс. 108-209.
 Ранович А.Б. Миф об исходе и Моисее / Критика иудейской религии. Под ред. М.С. Беленького. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - сс. 210-216.

Примечания

Литература 

 
 Ранович, Абрам Борисович //

Ссылки 

 Ия Леонидовна Маяк. Воспоминания об Абраме Борисовиче Рановиче и советском антиковедении его времени // Конференция Центра эллинистических исследований Университета Дмитрия Пожарского «Научное наследие А.Б. Рановича: к 130-летию со дня рождения ученого». Москва, 17-18 декабря 2015 года. - запись доклада.

Переводчики СССР
Историки СССР
Антиковеды СССР
Историки церкви
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета
Сотрудники Института истории АН СССР
Преподаватели исторического факультета МГУ
Профессора МГУ
Сторонники мифичности Христа
Персоналии:Атеизм